Klocker ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Klocker (* 1968), österreichischer Politiker (TK)
 Hans Klocker, österreichischer Bildhauer der Spätgotik
 Hubert Klocker (* 1955), österreichischer Kulturwissenschafter und Kurator
 Karl Klocker (1748–1805), deutscher Benediktiner und Kanonist
 Verena Klocker (* 1985), österreichische Schwimmsportlerin

Klocker ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Hauptgipfel, 698 m, des Höhenzugs zwischen Liechtenstein und Feldkirch, des Eschnerberges

Siehe auch
 Klockerin, Glocker, Glockner, Glogger